Гия Леванович Гагуа (род. 11 февраля 1962) — один из создателей и лидер юмористической группы «Экс-ББ». Профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений. Мастер курса режиссуры эстрады в Московском государственном институте культуры и искусства (МГИКИ). Народный артист  России

История 
Родился 11 февраля 1962 года. Всё его детство и школьные годы неотрывно были связаны с музыкой. В школьные годы Гия четырежды становился лауреатом музыкальных конкурсов в Грузии (в олимпиадах награждён золотыми медалями).

Служил в вооружённых силах на Cеверном флоте (полуостров Гремиха); полтора года служба проходила в ТТБ и оставшиеся полтора — в музыкальной роте. В 1983—1986 годах, после службы, был приглашён на работу в Батумскую государственную филармонию (работал солистом в вокально-инструментальном ансамбле «ЭГРИСИ»).

С 1986 г. работал в шоу-группе музыкальной экцентрики и пародии «Бим-Бом». Спустя некоторое время группа «Бим-Бом» стала лауреатом Всесоюзного конкурса «Артист эстрады», награда была вручена Юрием Никулиным.

В 1989 г. Гия Гагуа вместе с тремя коллегами — Александром Калининым, Александром Озеровым и Вадимом Сорокиным — уходит из «Бим-Бом» и создаёт группу «Экс-ББ». Квартет участвовал во многих фестивалях: «Золотой Остап» в Петербурге (1990, 1992, 1995), «Одесская юморина» (1997), «Море смеха» в Риге (1997) и в телевизионных передачах («Смеяться разрешается», «Измайловский парк», «Аншлаг» и т. д.). Музыкальная эксцентрика и пародии, ироническое отношение к себе и своим номерам принесли группе популярность и любовь зрителей. Шоу-группа «Экс-ББ» выступала и в военных горячих точках.

В 1995 г. Гагуа окончил Институт культуры по специальности режиссёр массовых и театрализованных представлений. В 2003 г. в Москве в Концертном зале «Россия» состоялся бенефис шоу-группы «ЭКС-ББ», в концерте принимали участие практически все звёзды российской эстрады.

С 2008 г. — создатель и художественный руководитель первого театра музыкальной пародии в Москве шоу-группы «Экс-ББ-Гия». Сольная программа группы «Экс-ББ-Гия» имела очень большой успех у публики. 

С 2010 г. — преподаватель в Московском государственном университете культуры и искусства (МГУКИ), мастер курса режиссуры эстрады (доцент, затем профессор). Педагогическая и творческая деятельность Гии Гагуа отмечена многими наградами, грамотами и медалями. В том же 2010 году артист отметил своё пятидесятилетие юбилейным концертом, где приняли участие и выступили с поздравлениями многие звёзды шоу-бизнеса.

В 2014 г. группа «Экс-ББ» отметила своё 25-летие в программе «Снова вместе».

В настоящее время 
2017 год являлся юбилейным годом для Гия Гагуа - 55 лет и 35 лет творческой деятельности артиста и режиссера.

В настоящее время Гия Гагуа с шоу-группой «Экс-ББ» много гастролирует, концерты проходят с аншлагами не только по России, но и за рубежом.

Ссылки 
 Официальный сайт шоу-группы «Экс-ББ-Гия», худ. рук. Гия Гагуа

Примечания 

Гия Гагуа — постоянный участник чемпионата мира по футболу среди звёзд эстрады шоу-бизнеса и политиков. В 2012 году в футбольной команде  ФК «АРТИСТ» Гия Гагуа  стал обладателем кубка Егора Титова. В команде «СТАРКО» в 2014 г. стал бронзовым призёром, а в 2015 г. — серебряным призёром чемпионата мира по футболу среди звёзд эстрады шоу-бизнеса.